Doleman ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Doleman (1961–2020), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Edgar C. Doleman (1909–1997), US-amerikanischer Generalleutnant
 Guy Doleman (1923–1996), neuseeländischer Schauspieler